Weißes Gold steht für:

 Weißes Gold, Synonym für (weiße) Stoffe, die wegen ihrer Kostbarkeit „Gold“ (im Sinne von etwas Wertvollem) genannt werden
 Weißes Gold (Album), Album der Stern-Combo Meißen 
 Weißes Gold (Film), österreichisch-schweizerischer Heimatfilm von Eduard von Borsody (1948)

Siehe auch:
 Weißgold
 White Gold
 Schwarzes Gold